

Persone

Calciatori 
 José Perdomo – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano
 Lucas Hernández Perdomo – calciatore uruguaiano
 Luciano Perdomo – calciatore argentino
 Omar Perdomo – calciatore spagnolo
 Ricardo Perdomo – calciatore uruguaiano
 Vladimir Perdomo – ex giocatore di calcio a 5 cubano

Altre attività 
 Beatriz Perdomo – ex cestista cubana
 Chance Perdomo – attore britannico
 Horacio Perdomo – ex cestista uruguaiano

Altro 
 Sigari Perdomo – marca di sigari caraibici